Název Hůrky má více:

 sídel
 Hůrky, obec v okrese Rokycany
 Hůrky (Lišov), část města Lišov v okrese České Budějovice
 Hůrky (Karlovy Vary), část města Karlovy Vary v okrese Karlovy Vary
 Hůrky (Nová Bystřice), část města Nová Bystřice v okrese Jindřichův Hradec
 Hůrky (Zahrádka), část obce Zahrádka v okrese Plzeň-sever
 Hůrky (Velká Chmelištná), část obce Velká Chmelištná v okrese Rakovník
 Hůrky (Libočany), zaniklá osada v okrese Louny
 Dolejší Hůrky, část města Postoloprty v okrese Louny

 vrchol
 Hůrky (Švihovská vrchovina) (588,1 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihozápadně od Starého Smolivce v okrese Plzeň-jih

 chráněných území
 Hůrky (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Plzeň-sever
 Hůrky (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Opava

 vodní plocha
 Hůrky (rybník) – rybník poblíž Domanína jižně od Třeboně